Луи Феликс Каде (, 24 декабря 1827, Париж — 29 июня 1888, Вирофле, Ивелин, Франция) — французский публицист, инспектор образования.

Биография 
Родился в Париже.

Получил степени бакалавра наук и бакалавр искусств. До 1850 года преподавал историю в колледже Аяччо, затем до 1851 года — философию и историю в колледже Бедарье, после этого до 1852 года — философию в колледже Суассон. После этого преподавал логику до 1854 года в имперской школе Макона, до 1855 — в имперской школе Мулена, затем в имперской средней школе Алжира. С 1859 года преподавал философию в имперской школе Реймса. 

В 1870 году назначен на должность главного инспектора образования департамента Сена. В 1880 году стал заместителем генерального инспектора начального образования Жюля Ферри. В 1884 году стал генеральным инспекторомю В 1888 году в связи с сокращением финансирования отправлен в отставку. Умер в том же году в Вирофле.

Личная жизнь 

 Брат — Эрнеста Каде, юрист.

Публикации 

 «Examen du traité des devoirs de Cicéron» (1865);
 «Cours d'économie politique» (1868);
 «Histoire de l’economie politique» (1869—1871);
 «Pierre de Boisguilbert, sa vie et ses travaux» (1874);
 «Turgot» (1873); «Lettres sur la pédagogie» (1883);
 «Opuscules philosophiques de Pascal» (с комментариями):
 «L’Education de Port-Royal» (П., 1887).

Примечания

Литература 

 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1827 году
Умершие в 1888 году
Публицисты Франции